Loup (francés de lobo, así como del nombre de pila Lupo) puede referirse a:

Geografía 
Condado de Loup, un condado del estado estadounidense de Nebraska.
Río Loup, es un río del Medio Oeste de los Estados Unidos.

Personajes 
Loup de Ferrières(fr:) o Lupo Servato (c. 805 – c. 862), abad y teólogo francés.
Loup de Troyes o Lupo de Troyes (m. 478), un monje y obispo de Troyes.

Además 
Loup-garou, nombre con el que se designa en francés al hombre lobo.